Seggiano ima više značenja:
 Seggiano, Grosseto
 Seggiano, Perugia